Tomistoma is een geslacht van krokodilachtigen (Crocodilia) uit de familie gavialen (Gavialidae) en de onderfamilie onechte gavialen (Tomistominae)

Naam en indeling
De wetenschappelijke naam van de groep werd voor het eerst voorgesteld door Johannes Peter Müller in 1846. De wetenschappelijke naam Tomistoma betekent vrij vertaald 'scherpe mond' en verwijst naar de vorm van de snuit.

De soorten uit deze groep zijn al bekend sinds het Eoceen en komen en zijn bekend uit Afrika en Azië. Er zijn zes soorten waarvan er vijf zijn uitgestorven, de enige moderne soort is de onechte gaviaal (Tomistoma schlegelii). Lange tijd werd de soort tot de echte krokodillen (Crocodylidae) gerekend, maar tegenwoordig wordt het dier bij de gavialen (Gavialidae) ingedeeld. Hier is echter nog veel discussie over en nader onderzoek zal de verwantschappen moeten verduidelijken.

Soorten
Verschillende soorten die vroeger tot Tomistoma werden gerekend worden nu bij andere geslachten ingedeeld. Voorbeelden zijn Tomistoma americanus (nu: Gavialosuchus americanus), Tomistoma machikanense (nu: Toyotamaphimeia machikanense) en Tomistoma africanum (nu: Eogavialis africanum). Het geslacht omvat de volgende soorten, met de auteur en het verspreidingsgebied. De lijst is mogelijk niet compleet, sommige bronnen erkennen meer soorten.

Cladogram
Onderstaand een schematisch overzicht van de verwantschappen tussen de verschillende moderne geslachten van de krokodilachtigen.

Bronvermelding

Gavialen